Двадесет седма сезона Светског купа у алпском скијању је почела 28. новембра 1992. у Сестријереу у Италији а завршена је 28. марта 1993. у Ореу у Шведској. Победници у укупном поретку били су Марк Ђирардели из Луксембурга и Анита Вахтер из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 32 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1992.
Алпско скијање у 1993.